Glantz ist der Familienname folgender Personen:

 David M. Glantz (* 1942), US-amerikanischer Militärhistoriker
 Jacob Glantz (1881–1948), österreichisch-ungarischer Fotograf
 Margo Glantz (* 1930), mexikanische Schriftstellerin, Essayistin und Wissenschaftlerin
 Matt Glantz (* 1971), US-amerikanischer Pokerspieler
 Stanton Glantz (* 1946), US-amerikanischer Professor, Autor und führender Aktivist für Tabakkontrolle
 Stephen Glantz (* 1947), Schriftsteller und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Glanz (Begriffsklärung), Glanc
 Glancz, Glans
 Morgen-Glantz